Andrés Estrada Moreno (Medellin, 12 de novembro de 1967) é um ex-futebolista profissional colombiano, que atuava como meia.

Carreira 
Estrada integrou a Seleção Colombiana de Futebol na Copa América de 1997.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Naturais de Cáli
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1997